Montluc peut désigner :

Patronyme 
 Adrien de Montluc-Montesquiou (1571-1646)
 Jean de Montluc de Balagny (1560-1603)

Toponyme 
 Le château de Montluc à Estillac (Lot-et-Garonne),
 Le fort de la première ceinture de Lyon, le fort Montluc,
 La prison militaire de Lyon, la prison Montluc,
 La commune de Saint-Étienne-de-Montluc.

Paronyme 
 Monluc, dont Blaise de Monluc (1500-1577)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme